Rommelspacher ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Rommelspacher (1945–2015), deutsche Frauen- und Rechtsextremismusforscherin
 Stephan Rommelspacher (* 1959), deutscher Kirchenmusiker und Chorleiter
 Thomas Rommelspacher (* 1947), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)